Anatomia:
 Cara, part del cap.
 Geografia:
 Cara (ciutat), ciutat dels vascons
 Geometria:
 Cara (superfície)
 Esport:
 CARA Brazzaville, club de futbol de la República del Congo.